Hermus ist der Familienname von:
 Antony Hermus (* 1973), niederländischer Dirigent
 Rainer Hermus (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Randee Hermus (* 1979), kanadische Fußballspielerin